Arthur Schmidt – generale tedesco
 Arthur Schmidt – montatore cinematografico statunitense